«Ghouls» — последний релиз и первый макси-сингл российской группы Mechanical Poet, выпущенный в конце 2008 года на лейбле CD-Maximum.

В «Ghouls» вошёл материал, который из-за своего экспериментального характера не мог быть частью ни одного предыдущего альбома группы. В альбом вошла переработка композиции с прошлого полноформатного альбома «Eidoline: The Arrakeen Code», живая версия песни с дебютного «полнометражника» «Woodland Prattlers», две новых композиции и кавер-версия на песню группы Faith No More — «Star A.D.».

Список композиций

Участники  записи 
 Лекс Плотников — гитара, бас-гитара (# 1, 2, 4), клавишные.
 Владимир Ермаков — ударные.
 Владимир Насонов — вокал.

Приглашённые участники:
 Даниил Захаренков — бас-гитара (# 3, 5).

Информация 
 Музыка и лирика: Лекс Плотников (кроме # 3); Faith No More:  Билли Гулд, Майк Бордин, Майк Паттон.
 Студия: «Чёрный Обелиск».
 Запись, сведение и мастеринг: Дмитрий Борисенков.
 Художник и дизайнер альбома: Лекс Плотников.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Mechanical Poet
 Альбом на портале Encyclopaedia Metallum
 Альбом на сайте лейбла CD-Maximum
 Альбом на Discogs.com

Альбомы Mechanical Poet
Альбомы CD-Maximum